Molekulska formula -{C9H20}- se može odnositi na:
 Nonan
 Tetraetilmetan